Lampugnano steht für: 
 Lampugnano, Stadtteil von Mailand 
 Manfioli Lampugnano, Erzbischof